Richard Croft ist der Name folgender Personen:

* Richard Croft (Ritter) († 1509), englischer Ritter
 Richard Croft (Sänger) (* 1959), US-amerikanischer Sänger (Tenor) und Hochschullehrer 
 Richard Benyon Croft (1843–1912), britischer Offizier und Fotograf